Meister der Österreichischen Eishockey-Liga 1970/71 wurde zum 14. Mal in der Vereinsgeschichte und zum achten Mal in Serie der EC KAC.

Modus
Die acht Vereine der Bundesliga spielten jeweils viermal – je zwei Heim- und Auswärtsspiele – gegeneinander.

Tabelle 

Abkürzungen:  Pl. = Platz, Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen
Erläuterungen:  ,

Beste Scorer 
Abkürzungen: Sp = Spiele, T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte, SM = Strafminuten; Fett: Bestwert

Weblinks 
 

1970
Bundesliga Osterreich